«Bury your gays» (дословно с англ. — «похорони своих геев») — сюжетный приём, состоящий в неблагоприятном исходе (чаще всего смерть) ЛГБТ-персонажа. Часто для описания этого феномена используется термин «Dead lesbian syndrome» (дословно с англ. — «синдром мёртвой лесбиянки»), поскольку жертвами во многих случаях становятся лесбиянки, бисексуалки или транс-женщины.

Проект TVtropes рассматривает приём «Bury your gays» как гомофобное клише, при котором ЛГБТ-персонажи рассматриваются как более «расходуемые» по сравнению с аналогичными гетеронормативными персонажами.

История приёма 
«Bury your gays» получил своё развитие в XIX веке как литературный приём и в разных жанрах распространился в медиа. Изначально его использовали авторы-гомосексуалы, чтобы иметь возможность отражать в своих произведениях гей-персонажей, избежав общественного осуждения и нарушения законов. Модель приёма представляла собой изображение однополой пары, в которой один из партнёров должен был умереть в конце истории (например, чтобы способствовать развитию другого, часто гетеросексуального персонажа). Исследователи также отмечают, что смерть персонажа часто наступала после того, как герои признались друг другу в любви, поцеловались или вступили в сексуальную связь. После чего выживший персонаж осознавал, что его влечение было случайным или даже ошибочным.

Более узкое значение приёма «Bury your gays» — «Dead lesbian syndrome» также имеет отдельную историю. Журналист Джеймс МакКонахи считает, что в основе этого приёма лежат мизогиния и фетишизация романтических и сексуальных отношений лесбиянок. Литературные произведения, в которых встречался данный сюжетный приём, получили популярность в 1940-е и 1950-е годы, когда в Америке широко распространились так называемые pulp-романы (англ. pulp-novel), дешёвые массовые литературные произведения, печатавшиеся на низкокачественной газетной бумаге. Среди произведений этого жанра выделялась pulp-литература, посвящённая лесбийским отношениям.
 
Так, одним из самых регулярных клише в таких произведениях был сюжетный приём, предполагавший отсутствие счастливого конца для героинь-лесбиянок или для изображавшихся лесбийских пар. Часто наиболее распространённым способом завершить линию развития персонажа-лесбиянки был сюжетный поворот, в результате которого героиня либо умирала, либо начинала отношения с мужчиной. Джеймс МакКонахи отмечает и третий вариант — героиню признавали сумасшедшей. Использование этого сюжетного поворота для завершения линии персонажа может быть связано и с тем, что до 1974 года гомосексуальность признавалась психическим расстройством.

Значение приёма 
По мнению социологов и активистов, этот приём ущемляет права и дискриминирует данные группы сексуальных меньшинств, потому что персонажи, олицетворяющие эти группы в литературе или кинематографе, заведомо лишены счастливого финала.

Согласно ежегодному исследованию «Where We Are on TV» за 2018—2019 годы, проведённому GLAAD, рекордные 8,8 % сценариев в сериалах содержат отражение ЛГБТ-сообщества. Однако, даже несмотря на возросший процент репрезентации лесбиянок в сериалах и шоу на телевидении в 2018—2019 гг, по сравнению с 2015—2016 годами этот показатель снизился (33 % против нынешних 25 %). Более того, GLAAD подчёркивают, что «многие из этих персонажей [квир-женщин] были убиты <…> в рамках многолетнего тренда „bury your gays“». В исследовании также отмечено, что хэппи-энд и дальнейшее развитие в шоу и сериалах для персонажа, представляющего сексуальные меньшинства, — это «то, что часто остается вне досягаемости для ЛГБТК-персонажей».

Меган Таунсенд, директор GLAAD по исследованию и анализу индустрии развлечений, отметила, что за последние несколько лет число женских квир-персонажей на ТВ резко сократилось. Только с начала 2015 года более 50-ти женских квир-персонажей на телевидении были убиты — часто насильственными способами. Также Таунсенд высказала точку зрения, что медиа должны отражать больше полных и детализированных историй с женскими квир-персонажами, которые не заканчиваются смертью.

Примеры использования приёма 
 Сериал «Бизнес-люкс» (1976) (англ. — «Executive Suite»). Героиня Джули Солкин совершает каминг-аут как лесбиянка своей подруге Леоне и признается, что испытывает к ней романтические чувства. Через некоторое время Леона признается Джули, что, возможно, тоже влюблена в неё. Растерянная, Леона выходит на улицу, чтобы побыть одной и подумать о своих чувствах. Джули следует за девушкой и тут же оказывается под колёсами грузовика.

 Сериал «Баффи — Истребительница вампиров» (1997 — 2003) (англ. — «Buffy the Vampire slayer»). В 4 сезоне героиня Уиллоу Розенберг знакомится со студенткой Тарой Маклэй, которая также является ведьмой. Возникают глубокие чувства между девушками. Из-за зависимости Уиллоу от магии они расстаются, но Уиллоу осознаёт свою ошибку, и это позволяет ей вновь сблизиться с Тарой, однако, воссоединение девушек длится недолго — Тара погибает от пули, выпущенной из пистолета злодея-неудачника Уоррена. Это событие, вкупе с отказом потусторонних сил воскресить её возлюбленную, превращает Уиллоу в разъярённую могущественную ведьму, главным смыслом жизни которой теперь становится отмщение всем, причастным к гибели Тары.
 Фильм «Горбатая гора» (2005) (англ. — «Brokeback Mountain»). Персонажи Эннис Дел Мар и Джек Твист, вместе пасущие овец на пастбищах у Горбатой горы, вступают в сексуальную связь и влюбляются друг в друга. Так начинается их роман. На протяжении следующих 20-ти лет герои продолжают редко встречаться на том же месте. Спустя несколько месяцев после их последней встречи Эннис узнает, что Джек умер. Через несколько лет после смерти любовника Эннис живёт один в трейлере, храня у себя в шкафу рубашку Джека, которая была одета на мужчине в день их последней встречи.
 Сериал «Сверхъестественное» (2005 — 2020) (англ. — «Supernatural»). В серии, третьей с конца, ангел Кастиэль (постоянный герой с девятого по пятнадцатый сезон) наконец признаётся в своих романтических чувствах Дину, уже решив пожертвовать собой ради него после многих лет покровительства над Дином и его братом. Сразу после этого ангела засасывает в место, именуемое фанатами Супер-Адом.

 Фильм «Одинокий мужчина» (2009) (англ. — «Single man»). Фильм открывается смертью персонажа по имени Джим, который был партнёром главного героя картины Джорджа, профессора английской литературы. Мужчина погиб в автокатастрофе. В конце истории сам Джордж умирает от сердечного приступа, забыв принять лекарство.

 Сериал «Сотня» (2014 — 2020) (англ. — «The 100»). Во 2 сезоне сериала между землянкой Кларк Гриффин и Лидером 13 кланов Хэдой Лексой устанавливаются романтические отношения, подтвердившиеся в 3 сезоне любовной сценой между персонажами. В этом же эпизоде, спустя некоторое время, Лексу убивает Хранитель Огня Титус. Плохо владеющий огнестрельным оружием, он случайно выстреливает шальной пулей, предназначавшейся Кларк, и попадает в живот Лексы.

 Фильм «Взрывная блондинка» (2017) (англ. — «Atomic Blonde»). Британский агент Лоррейн Бротон вступает в романтические и сексуальные отношения с ведущей за ней слежку агентом французской разведки Дельфиной Лассаль. Девушки начинают работать вместе, однако через некоторое время Лассаль, задушенная немецким агентом Персивалем в собственной квартире, умирает. Лоррейн опаздывает на несколько минут и не успевает спасти девушку.
 Сериал «Убивая Еву» (2018 — 2022) (англ. — «Killing Eve»). В заключительной серии главные героини Ева и Вилланель после долгих лет напряжённых отношений и игры в «кошки-мышки» находятся рядом, свободно целуются, держатся за руки и смеются вместе. Недолго музыка играла. Прямо после исполнения своей мечты по устранению таинственной мировой организации, Вилланель обнимается с Евой на корабле, когда первой простреливают плечо. Вилланель падает в реку и получает ещё несколько пуль в спину, после чего без сознания захлёбывается и погибает.

#LGBTFansDeserveBetter. Реакция в сети 
Смерть ЛГБТ-персонажа Командующей Лексы в сериале «Сотня» (англ. — «The 100») способствовала тому, что в 2016 году фанаты сериала запустили кампанию в Твиттере под хэштегом #LGBTFansDeserveBetter. В первые несколько часов хэштег был использован в твитах пользователей более 280 тысяч раз.

Поклонники «Сотни», в том числе ЛГБТ-аудитория, раскритиковали сюжетный поворот, в результате которого Лекса погибла сразу после того, как она и Кларк Гриффин занялись сексом, подтверждая романтическую связь между друг другом. Создателей шоу обвинили в возвращении «к более ранней эре» развития развлекательного контента, «когда сексуальность ЛГБТ-персонажа часто была признаком того, что это приведёт к трагической концовке на экране» для этого героя.

Тогда же была начата кампания по сбору средств для благотворительной организации по предотвращению самоубийств среди представителей ЛГБТ-сообщества «The Trevor Project». В результате за несколько часов было собрано более 30 тыс. долларов США.

Продолжением кампании #LGBTFansDeserveBetter стало создание в 2016 году некоммерческой организации фанатов со всего мира под аналогичным названием «LGBT Fans Deserve Better». Организация выступает с миссией показать людям, какой вред может нанести ЛГБТ-сообществу негативное отражение сексуальных меньшинств в медиа, а также «отстаивает лучшую и более позитивную репрезентацию».

Критика и мнения 
Обсуждение приёма «Bury your gays» в медиа и осуждение фанатов привело к созданию «Клятвы Лексы» (англ. — «The Lexa Pledge»), адресованной ЛГБТ-сообществу. Она появилась на сайте организации «LGBT Fans Deserve Better» и была подписана некоторыми сценаристами. Согласно тексту клятвы, создатели шоу обещают избегать «выбора историй, которые сохраняют токсичный приём [„Bury your gays“]» и способствовать лучшей репрезентации ЛГБТ-сообщества в медиа.

Однако в ходе конференции Writers Guild Event (2016), собранной Фондом Гильдии сценаристов (англ. — The Writers Guild Foundation) выяснилось, что не все сценаристы готовы на такие заявления. Так, например, Картер Ковингтон, сценарист сериала «Фальсификация» высказал мнение: «Если персонаж умирает и это подаёт плохой пример, то я поддерживаю [Клятву]». Но в остальном он считает, что «опасно говорить шоураннерам, как рассказывать историю».

Также другие участники конференции заметили, что тяжело поддерживать баланс между свободой творчества и желанием угодить фанатам. Сценарист и продюсер сериала «Американская история преступлений» Соней Хоффман добавила, что «сложно „служить“ и истории, и персонажу одновременно».

Также было отмечено, что развитие сюжета требует эмоционального накала, в том числе и для ЛГБТ-персонажей. Так, продюсер и актриса сериала «Чокнутая бывшая» Рэйчел Блум заявила: «Как только вы достигли счастья [в истории], вы хотите вернуть конфликт назад. Это основной сценарный вопрос: „Куда мы пойдём с этим персонажем?“ Но гей-персонажи — это нечто большее, чем их сексуальность».

21 марта 2016 на портале TV insider было опубликовано интервью с продюсером сериала «Сотня» Джеймсом Ротенбергом. В ходе беседы с журналистом Дэмианом Холбруком он прокомментировал своё решение убить персонажа Лексы, а также выразил удивление столь негативной реакции фанатов и попытке обозначить смерть Командующей как смерть ЛГБТ-персонажа в рамках приёма «Bury your gays». По словам Ротенберга, сценаристы «Сотни» «…создали мир, в котором не важно, какой у тебя цвет кожи, женщина ты или мужчина, кого ты любишь и кем являешься — гетеросексуалом или гомосексуалом. Главная цель — это выживание <…>. Наш посыл в том, что ни раса, ни сексуальность персонажа не важны, и это расширяет возможные варианты смерти героя. В этом мире <…> ты можешь умереть, будучи и геем, и гетеросексуалом, ты можешь умереть, будучи и постоянным персонажем, и эпизодическим».

Также, несмотря на распространённость использования сюжетного приёма «Bury your gays» в медиа, существуют произведения, которые считаются примером «преодоления» феномена «Bury your gays». Например, в 4-ом эпизоде 3-го сезона сериала «Чёрное зеркало» «Сан-Джуниперо» арка гомосексуальной пары заканчивается хэппи-эндом вопреки событиям в жизни персонажей, препятствующим этому. Две главные героини Келли и Йорки, влюблённые друг в друга, умирают в реальной жизни (по сериалу это 2040-й год), но решают вместе осуществить так называемый переход, то есть переносят своё сознание после смерти в систему имитации реальности — вымышленный город Сан-Джуниперо. Там, снова молодые, героини могут жить вечно.

Данный эпизод, концовка которого является единственным хэппи-эндом 3 сезона, признаётся критиками одним из самых удачных в сезоне. Например, Станислав Куприянов, руководитель цифровых коммуникаций ФРИИ, колумнист Forbes Life считает «Сан-Джуниперо» «самым трогательным, пронзительным, грустным и притом жизнеутверждающим зрелищем, которое выходило на телевидении за последние десять лет».

Примечания 

ЛГБТ
Тропы